Титул Импера́тор Всеросси́йский (Импера́торъ Всероссíйскій) был принят Петром I 22 октября (2 ноября) 1721 по просьбе Сената после победы в Северной войне и просуществовал до Февральской революции 1917.

В данном списке в хронологическом порядке представлены все общепризнанные императоры и императрицы (самодержицы) всероссийские.

Также в списке содержится информация: имя и отчество императора, портрет, герб государства на период правления данного императора, даты начала и конца правления, дата коронации и источник информации.

Даты приведены по Юлианскому и Григорианскому календарям.

Список императоров России

Статистика 
 Всего титул Императора Всероссийского носило 14 человек: 10 мужчин (2 из которых были детьми) и 4 женщины.
 Самое долгое правление у Екатерины II — правила 34 года (если не считать формальное полное царствование Петра I, которое длилось всего 43 года).
 Самое короткое правление у Петра III — правил 6 месяцев (если не считать таких спорных монархов, как Константин I, номинально правивший 16 дней, и Михаил II, де-юре бывший императором менее 1 дня и отрёкшийся от престола).
 Самый возрастной монарх на момент вступления в должность, Павел I — принял титул в 42 года. Кроме того, Пётр I принял титул императора в возрасте 49 лет, однако царствовать он начал с 10-летнего возраста.
 Самый молодой монарх на момент вступления в должность, Иван VI — вступил в должность в 2 месяца и 5 дней. Правил номинально при регентстве Эрнста Бирона и Анны Леопольдовны.
 Самую короткую жизнь — 14 лет — прожил Пётр II.

Список регентов

Генеалогическое древо 
Фрагмент генеалогического древа. Знаком  обозначены лица, носившие титул Императора Всероссийского.

См. также 
 Список супругов императоров России
 Список императриц России (включая самодержиц)
 Правители Руси и России

Примечания 
Комментарии

Источники

Императоры России
Россия
Россия
Императоры
Государственное устройство Российской империи